Contea di Harrison o Harrison County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Harrison (Indiana)
 Contea di Harrison (Iowa)
 Contea di Harrison (Kentucky)
 Contea di Harrison (Mississippi)
 Contea di Harrison (Missouri)
 Contea di Harrison (Ohio)
 Contea di Harrison (Texas)
 Contea di Harrison (Virginia Occidentale)